Eduardo García Berges (1852-1923), tenor de sarsuela espanyol
 Eduardo García de Enterría (1923-2013), jurista espanyol
 Eduardo García León (1969), futbolista i entrenador andalús
 Eduardo García-Mansilla (1871-1930), diplomàtic i compositor argentí
 Eduardo García Martínez (Madrid, 1992), actor de cinema i televisió madrileny
 Eduardo García Onativia (1862-?), aristòcrata i polític valencià
 Eduardo García Serrano (Madrid, 1956), periodista espanyol